Hoodoo pode se referir a:

Cultura 
 Hoodoo (magia) - tradicional forma de magia popular afro-americana
 Hoodoo - álbum do cantor americano John Fogerty
 Hoodoo Gurus - banda de rock australiana

Geologia 
 Hoodoo (geologia) - formação geológica
 Hoodoo Mountain - vulcão na província canadense da Colúmbia Britânica
 Hoodoo Butte - cone vulcânico no estado americano de Oregon

Geografia 
 Hoodoo (geografia) - montanhas situadas no condado norte-americano de Latah, no estado de Idaho
 Hoodoo (esqui) - resort de esqui situado em Hoodoo Butte, no estado americano de Oregon

Desambiguação